Larran bezeichnet:

 den okzitanischen Namen der französischen Gemeinde Larra, siehe Larra (Haute-Garonne)

Larran ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Larran (* 1876; † unbekannt), französischer Ruderer